Duhard est le patronyme de :
 Yves Duhard (né en 1955), un joueur français de rugby à XV.
 Jean-Pierre Duhard, un anthropologue français.

Homonymie de patronyme